Fabrika Zirok (ukrainien : Фабрика зірок) est une émission de téléréalité musicale ukrainienne. Elle permet à de jeunes élèves artistes de rentrer dans le monde de l'industrie musicale. C'est l'équivalent ukrainien de Star Academy.

Concept 
Fabrika Zirok est semblable à l'émission de télévision Star Academy créée par Endemol. L'idée de ce projet est la propriété de la société espagnole Gestmusic, filiale d'Endemol. Toutefois, le premier pays qui a commencé la diffusion du concept est la France le 20 octobre 2001. Deux jours après la France, l'émission intitulée Operación Triunfo est lancée à la télévision espagnole.

Star Academy est considérée comme l'un des formats de télévision qui a le plus de succès dans le monde.

Au cours des sept années d'existence en Russie, Fabrika Zvezd a fait carton plein et elle envisage de faire une . Beaucoup d'artistes russes du moment sont issus de l'émission, comme Ioulia Savitcheva, Stas Pekha, Dmitri Koldoun, les formations musicales Korni, Fabrika, In-Ian mais également Sogdiana, Polina Gagarina, Irina Doubtsova, Mark Tichman, Nikita Malinine, Viktoria Daïneko ou encore Anastasia Prihodka. Maintenant, Star Academy a pris la deuxième place en popularité après le spectacle "Big Brother".

Le fait qu'après la Fabrika Zvezd, les jeunes talents ne sombre pas dans l'anonymat, l'émission est une grande réussite pour les producteurs et la chaîne Pervi Kanal. En dépit de la longue durée de vie du projet russe, il ne perd pas sa popularité.

En Ukraine, le projet Fabrika Zirok est lancé à l'été 2007 sur Novy TV et le producteur a été Allen Lipovetska. La Fabrika Zirok 1 a duré jusqu'au 30 décembre 2007.

À la fin du mois d'octobre 2009 a débuté la Fabrika Zirok 3 qui est diffusée en direct de la chaîne Novyi Kanal tous les dimanches à partir de 20 heures de Kiev. Le producteur de "Fabrika Zirok 3" est autre que Kanstantin Meladzé qui était déjà producteur de la septième saison russe.

Règles 
Même si chaque paye possède ces règles, son idée principale reste la même. Les candidats doivent avoir au moins entre 16 et 30 ans et une personnalité brillante.

Dans le cadre du spectacle, les participants doivent travailler sur eux-mêmes, s'améliorer chaque semaine. Après les casting, il reste seulement 16 personnes. 8 garçons et 8 filles dans la maison de Star. Tous les jours, ils travaillent sur l'amélioration de leur voix et leur capacité de faire un spectacle. Chaque semaine, les professeurs proposent les trois élèves les plus faibles.

Le soir du concert, les élèves proposés se défendent sur leur propre chanson ou sur une autre écrite spécialement pour eux par les producteurs ou un autre élève. le public peut voter pour le candidat qui selon eux doit rester. Celui qui possède le moins de votes quitte le projet. Cependant, le producteur du projet possède un droit de veto par saison.

Au bout de plusieurs mois de diffusion, on découvre le grand vainqueur du projet.

Liste des saisons

Fabrika Zirok 1 (2007) 

 Olga Tsibulska — Gagnante
 Oleksandr Bodyanski — Gagnant
 Katya Velaskes
 Sasha Iltchimin
 Vitali Yaroviï
 Elizabet
 Khristina Kim - Finaliste
 Jeka Milkovski
 Dasha Kolomets
 Yulia Borza - Finaliste
 Vitali Galaï - Finaliste
 Dasha Astafeva - Finaliste
 Arina Domski
 Taras Tchernienko
 Dima Kadnaï
 Evgei Tolotchi - Finaliste

Fabrika Zirok 2 (2008) 
 Le duo Volodimir Dantes & Vadim Olinik — Gagnants
 Anastasia Vostokova
 Kira Shaïtanova
 Regina - 
 Alisa Tarabarova - 
 Mark Savin
 Anna Muhina
 Lina Mitsuki
 Olena Binogradova
 Boris Aprel - 
 Kara Kaï
 Denis Dekanin
 Vlad Darvin - 
 Maks Barskih
 Gurgen

Fabrika Zirok 3 (2009) 
La FZ 3 a débuté fin octobre 2009 et s'est terminé le 31 décembre.
 Stas Shurins - Gagnant
 Vasil Nagirnyak
 Les frères Borisenko -  en finale
 Eva Bushmina -  en finale
 Tatiana Borjeva
 Irina Krestinina -  en finale
 Vitali Tchirva
 Oleksi Matias -  en finale
 Anastasia Plis
 Artem Mex
 Nikola Serga -  en finale
 Santa Dimopulos
 Erika -  en finale
 Alina Astrovka
 Andri Fillipov
 Sabrina -  en finale

Fabrika. Superfinal (2010) 
Le projet "Fabika Superfinal" permet aux meilleurs participants des saisons 1, 2 et 3 de retenter leur chance et de devenir la Super Star du projet Fabrika Zirok. le Projet a débuté le 7 février 2010 et s'est terminé le 23 mai de la même année.
 Olga Tsibuska (Gagnante saison 1)
 Vitali Galaï (Saison 1)
 Elizabet (Saison 1)
 Dima Kadian (saison 1) -  en finale
 Volodimir Dantes (Gagnant Saison 1)
 Vadim Olinik (Saison 2)
 Maks Barski (Saison 2)
 Regina (Saison 2)
 Alisa Tarabarova (Saison 2)
 Boris Aprel (Saison 2)
 Stas Shurins (Gagnant saison 3)
 Oleksi Matias (Saison 3) - Gagnant
 Erika (Saison 3) -  en finale
 Les frères Borisenko (Saison 3)
 Eva Bushmina (Saison 3)
 Kolya Serga (Saison 3)

Fabrika Zirok 4 (2011) 
La Fabrika Zirok a commencé le dimanche 28 août 2011 et se terminera le 20 novembre 2011.

Candidats

Propositions et éliminations 

 Lors du prime 5, Sergeï Klimentev et Dasha Doris était les deux proposés de la semaine. Selon les votes, Dasha Doris aurait dû quitter le jeu mais le jury a usé de son droit de veto.
 Lors du prime 6, comme Dasha Doris avait été repêché par le jury, il y avait donc trois proposés pour une seule place.
 Lors du prime 11, on a connu les 5 premiers candidats qualifiés pour la finale. Les deux autres étaient soumis aux votes pour la dernière place.
Lors du prime 12, le public votait sur internet pour choisir le  parmi les candidats éliminés. C'est Sergeï Klimentev qui a obtenu cette place.

Candidats devenus célèbres 

 Olga Tsibulska (Présentatrice de l'émission Klipsi sur Novyi Kanal)
 Elizabet Anum-Dorkhuso
 Dasha Kolomiets (Présentatrice sur Novyi Kanal)
 Dasha Astafeva (Membre du groupe NikitA)
 Arina Domski
 Dmitri Kadian
 Boris Aprel
 Maks Barskih
 Vlad Darvin
 Eva Bushmina (Membre du groupe VIA Gra)
 Lyuba Yunak (Lavika)
 Stas Shurins
 Erika

Groupes 
 DiOfilmi (Volodimir Dantes & Vadim Olenik)
 Real O (Regina, Elena Vinogradova, Alisa Tarabarova & Lina Mitsuki)

Articles connexes 
 Médias en Ukraine

Liens externes 
 Site Officiel Fabrika Zirok 1
 Site Officiel Fabrika Zirok 2
 Site Officiel Fabrika Zirok 3
 Site Officiel Fabrika. Superfinal

Émission de télévision produite en Ukraine
Émission de téléréalité musicale
Ukraine